Montjean (Charente)
 Montjean (Mayenne)
ook:
Montjean-sur-Loire,  Maine-et-Loire